Makuta peut désigner :
 un type de couronne ou de coiffe en Asie du Sud-Est 
 Makuta, village du district central du Botswana ;
 le centime du zaïre (singulier likuta, pluriel makuta), monnaie du Zaïre (République démocratique du Congo);
 Sri Makutawangsawardhana, un roi javanais du .
 Makuta, un personnage fictif de la franchise Lego Bionicle, dont il est le principal antagoniste de la franchise.